

Nom de personne 

  (1627-1685), un covenantaire, victime du Killing Time ;
 John Brown (1715-1766), un essayiste britannique ;
 John Brown (1735-1788), un médecin écossais ;
 John Brown (1744-1780), un officier américain ;
 John Brown (1757-1837), un sénateur américain ;
 John Brown (1800-1859), un abolitionniste américain ;
 John Brown (vers 1810-1876), un esclave américain ;
 John Brown (1826-1883), un domestique et confident de la reine Victoria du Royaume-Uni ;
 John Brown (1826-1889), un politicien américain et général confédéré ;
 (1845-1935), un  professeur fondateur de l'Université de Canterbury à Christchurch ;
 John Brown, un footballeur international anglais ; 
 John Ronald Brown (1922-2010), un  meurtrier américain ;
 John Brown, un médecin canadien ; 
 John W. Brown (1882-1949), un directeur de la photographie américain ; 
 John W. Brown, un décorateur ; 
 John Brown (1951-), un joueur américain de basket-ball ;
 John Brown (1992-), un joueur américain de basket-ball ;
 John Brown (1944-2006), un scénariste écossais ;
 John Brown (1962-), un footballeur écossais ;
 John Brown (1990-), un joueur américain de football américain ; 
 John Brown, un espion britannique de la Seconde Guerre mondiale ;
 John Brown, un évêque catholique allemand.

Autres 
 SS John W. Brown, un des deux derniers Liberty ships encore à flot et actuel musée à Baltimore
 John Brown & Company, une grande entreprise de construction navale britannique